Агам () — округ в составе провинции Западная Суматра. Административный центр — город Лубук-Басунг.

География 
Площадь округа — 2 232,3 км². На севере граничит с округами Пасаман и Западный Пасаман, на юге — с округами Паданг-Париаман и Танах-Датар, на востоке — с округом Лима-Пулух-Кота, на западе омывается водами Индийского океана. Внутри территории округа находится город-муниципалитет Букиттинги.

Достопримечательности 
Между Букиттинги и озером Манинджау расположена карстовая пещера Иниак Ласун.

Население 
Согласно переписи 2010 года, на территории округа проживало 454 853 человека. В национальном составе преобладают представители народности минангкабау, также представлены яванцы и батаки.

Административное деление 
Территория округа Агам подразделяется на 16 районов (kecamatan), которые в свою очередь делятся на 82 сельских поселения (kelurahan).
Районы в составе округа:

Примечания 

Округа провинции Западная Суматра